Новоозеря́нка  () — посёлок городского типа в Олевском районе Житомирской области Украины.

История 
До 1972 года – пгт Мирный.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 571 человек.

Экономика 
Основное предприятие пгт: Озерянский комбинат железобетонных гидротехнических конструкций (Озерянский КЖБГК).

Транспорт 

Ближайшая ж/д станция Дуброва-Олевская находится в 7 км от Новоозерянки.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады 
 Погода в пгт Новоозерянка 
 Сайт основного предприятия пгт Новоозерянка 

Населённые пункты Олевского района
Посёлки городского типа Житомирской области